«Изабелла» (), или «Лоренцо и Изабелла» (), —  картина английского художника-прерафаэлита Джона Эверетта Милле, созданная в 1849 году, сразу после вступления Милле в Братство прерафаэлитов.

Сюжет 
Картина основана на поэме Джона Китса «Изабелла, или горшок с базиликом» (, 1818), а её сюжет, в свою очередь, заимствован из новеллы о горшке с базиликом из «Декамерона» Боккаччо (IV день, 5-я новелла). 

Китс повествует о трагической любви Изабеллы и Лоренцо. Богатые братья Изабеллы, узнав о её тайной любви к бедному юноше Лоренцо, убивают его. Изабелла остаётся навсегда верной своей любви. Она тайком переносит голову любимого в свой сад и прячет её там. Братья, раскрыв тайну Изабеллы, крадут из сада горшок с базиликом, где спрятана голова Лоренцо, и бегут из Флоренции. Изабелла повергнута в горе жестокостью людей. Художник изобразил момент, когда один из мрачных братьев Изабеллы пинает её собаку (это животное традиционно считалось символом верности). Собаки у Бокаччо нет, зато она была в английской версии Китса. В каталоге первой выставки картина сопровождалась стихами:Вассал любви — Лоренцо молодой,  Прекрасна, простодушна Изабелла!  Возможно ль, чтоб под кровлею одной   Любовь сердцами их не овладела;  Возможно ль, чтоб за трапезой дневной  Их взгляды не встречались то и дело;   Чтобы они средь ночи в тишине  Друг другу не пригрезились во сне.  (Перевод Галины Гампиевой) Связь текста и изображения подчёркивала принцип синтеза искусств, провозглашённый прерафаэлитами.

История создания 
Милле начал работу над «Изабеллой» сразу после того, как было создано Братство прерафаэлитов, поэтому это одно из первых произведений, в котором воплотились принципы прерафаэлитской эстетики. Цвета очень яркие, насыщенные, каждая фигура выписана с особой тщательностью. На ножке стула Изабеллы можно обнаружить инициалы прерафаэлитского Братства — P.R.B. ().
В «Изабелле» нет перспективы: все фигуры, сидящие за столом, одного размера.

Как это было принято у прерафаэлитов, Милле изобразил на картине своих близких и друзей. Братья Изабеллы написаны с Ф. Д. Стивенса (молодой человек слева, с бокалом в руке), У. Деверелла (слева, задний план), Д. Харриса (толкает собаку). На заднем плане справа — Д. Г. Россетти (пьёт из бокала). Пожилой человек, вытирающий губы салфеткой — отец Милле. Для Лоренцо позировал У. Россетти, Изабелла — жена сводного брата Милле.

Эта работа написана в радостных светлых и прозрачных тонах, что не понравилось ни зрителям, ни критикам.

Примечания

Ссылки 
Lorenzo and Isabella на сайте Художественной галереи Уокера

Картины 1849 года
Картины Джона Милле
Картины из собраний Художественной галереи Уокера
Боккаччо
Картины по сюжетам Декамерона
Картины с изображением собак